По́ла Ма́ршалл (род. 12 июня 1964, Роквилл, Мэриленд, США) — американская кино- и телеактриса, в последнее время профессионально занимается фотографией.

Ранние годы 
Родилась в Рокуилле, штат Мэриленд (США). В 1982 году окончила школу, где и проявилась её любовь к фотографии. Работала машинисткой в Национальном институте здравоохранения, учась в колледже. Окончила колледж Монтгомери в родном Роквилле.

Личная жизнь 
Дважды замужем. Первый брак с 1989 по 1998 год с Томом Ардавани (актёром), а второй с 2003 по настоящее время с Дэнни Нуччи. В марте 2005 года родила девочку — Майю Нуччи. Рост актрисы — 171 сантиметр. Её золовка — Натали Нуччи, австрийская актриса.

Фильмография 

Она сама продюсировала телефильм «Second to None» в 2001 году, а в 1997 году на съёмках картины «A Gun, a Car, a Blonde» также работала дополнительным фотографом.

Примечания

Ссылки 
 Сайт фотографий Полы
 
 Пола Маршалл в twitter'e
 Пола Маршалл на TV.com